Baudouin III est un nom porté par plusieurs souverains et grands seigneurs européens.

Le prénom « Baudouin » fut un prénom dynastique dans deux régions : en Flandre et ses régions voisines d'une part ; dans les États latins d'Orient d'autre part. 

Il y a eu, dans l'histoire, plusieurs princes du nom de Baudouin III :
 Baudouin III de Flandre (v.940 † 962), comte de Flandre de 958 à 962.
 Baudouin III de Hainaut (1098 † 1120), comte de Hainaut de 1098 à 1120.
 Baudouin III de Jérusalem (1131 † 1162), roi de Jérusalem de 1143 à 1162.

Homonymie